Bridgestone Doubles Championships 1983 został rozegrany w dniach 28 marca – 3 kwietnia 1983 roku na nawierzchni dywanowej w hali w Tokio. Tytułu miały bronić Martina Navrátilová i Pam Shriver, lecz nie wystartowały w turnieju.

Rozgrywki wygrała Billie Jean King, dla której był to czwarty triumf w Deblowych Mistrzostwa WTA, wraz z nową partnerką – Sharon Walsh.

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Bibliografia 
  Bridgestone Doubles Championships 1983 Draw

WTA Tour
Nierozgrywane turnieje tenisowe
Turnieje tenisowe w Japonii
1983 w Japonii
Zawody sportowe w Tokio